A Torre – dosł. z hiszpańskiego baszta, wieża
 2 miejscowości w Hiszpanii
 A Torre – miejscowość w Aragonii, w prowincji Huesca, w comarce Sobrarbe, w gminie Aínsa-Sobrarbe
 A Torre – miejscowość w Aragonii, w prowincji Huesca, w comarce Alto Gállego, w gminie Sabiñánigo